El acrónimo APS puede referirse a:

 La metodología educativa Aprendizaje-Servicio que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad (en inglés Service-learning). 
El formato Advanced Photo System de película fotográfica.
 La sociedad americana de Física, American Physical Society.
 El sensor digital de imágenes APS, también conocido como Sensor CMOS.
 La atención primaria de la salud.
 La Alianza Patriótica Socialista, de Paraguay.
 El sistema APS de alimentación de tranvías sin necesidad de hilo aéreo de contacto.
 La instalación de radiación sincrotrón estadounidense Advanced Photon Source.
 El sistema de empaquetado de aplicaciones Application Packaging Standard.
 La Autoridad Portuaria de Santander, Cantabria, España.

Siglas